Die Abkürzung MSSR steht für 
 Moldauische Sozialistische Sowjetrepublik, ehemalige Unionsrepublik der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
 Mes Souliers Sont Rouges, ehemalige französische Gesangs- und Musikgruppe
 Monopulse Secondary Surveillance Radar, siehe Sekundärradar, Monopulsverfahren

MSsR steht für:
 Redemptoristinnen ein katholischer Frauenorden

Abkürzung